Il doppio del torneo di tennis Ribeirão Preto Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Albano e Patricio Arnold che hanno battuto in finale Otavio Della e Marcelo Saliola 6-7, 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Pablo Albano /  Patricio Arnold (Campioni)
 Otavio Della /  Marcelo Saliola (finale)

 Francisco Montana /  Martin Stringari (semifinali)
 Juan-Ignacio Garat /  Luis Morejon (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ribeirão Preto Challenger 1994